Виссонов (Виссонова) — фамилия:

 Виссонов, Леонид Николаевич (1876—1958) — советский музыкант и педагог.
 Виссонова, Наталия Терентьевна (1899—1968) — советская оперная певица.

См. также 
 Бессонов